Star-Film – casa di produzione cinematografica francese fondata da Georges Méliès
 Star Film – casa di produzione cinematografica delle Indie orientali olandesi fondata da Jo Eng Sek